Забегайло, Забигайло () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Забегайло, Владимир Константинович (1944—2005) — советский и украинский юрист, дипломат.
 Забегайло, Константин Семёнович (1916 — 1996) — советский и украинский правовед и дипломат.
 Забегайло, Иван Игнатьевич (1917—1958) — лётчик-истребитель. Герой Советского Союза.
 Забигайло, Владимир Ефимович (1934—1996) — украинский советский горный инженер-геофизик. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР , академик НАНУ . Заслуженный деятель науки и техники Украины. Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники, лауреат премии имени В. И. Вернадского АН УССР.